Les objets de Messier  sont une liste d'objets astronomiques catalogués par l'astronome français Charles Messier dans son Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles, publiée en 1771, puis étendue dans sa dernière édition (basée sur les observations de Messier) en 1966.

Messier ne s'intéressait qu'à la recherche de comètes, il a créé une liste d'objets non cométaires afin de ne pas les confondre avec de nouvelles comètes. La compilation de cette liste, en collaboration avec son assistant Pierre Méchain, est connue sous le nom de catalogue Messier. Ce catalogue d'objets est l'un des catalogues astronomiques les plus connus, et de nombreux objets de Messier sont encore référencés par leur numéro Messier.

La première édition contenait 45 objets, dans sa version finale Messier référença 103 objets. D'autres astronomes, utilisant les notes des textes de Messier, finirent par totaliser une liste de 110 objets.

Les objets de Messier

Carte des objets de Messier

Notes et références 

Objets de Messier

nn:Messierkatalogen#Lista over messierobjekt